Пя́дышев — русская фамилия.

Известные носители:
 Пядышев, Борис Дмитриевич (1932—2018) — советский, российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.
 Пядышев, Василий Петрович (1758—1835) — русский картограф, полковник Корпуса военных топографов.
 Пядышев, Константин Павлович (1890—1944) — советский военачальник.